Il doppio del torneo di tennis Quito Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale David Carter e Ricardo Ycaza 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 David Carter /  Ricardo Ycaza (finale)

 Guillermo Aubone /  Andreas Maurer (semifinali)
 Alejandro Gattiker /  Alejandro Gattiker (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Quito Open 1981